Candelariella är ett släkte av lavar. Candelariella ingår i familjen Candelariaceae, ordningen Candelariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Candelariella